Division har flere betydninger:
 Division (matematik) – er en matematisk operation inden for aritmetikken.
 Division (militær) – er en militær enhed på mellem 6.000 og 25.000 soldater.
 Division (regnskab) – en organisatorisk regnskabsmæssig enhed med en vis selvstændighed.
 Division (sport) – er inden for sportens verden en inddeling af hold i prioriterede grupper.
 Division (spejder) – en sammenslutning af flere spejdergrupper inden for samme geografiske område
 Division (søkrig) – betegnelsen division både om en samling af orlogsfartøjer, og om opdelingen af besætningen på et orlogsfartøj
 Division (subnational enhed) – en administrativ enhed, der anvendes i Bangladesh, Burma (Myanmar), Indien og Malaysia
 Række (biologi) – svarer til den taksonomiske division i botanikkens verden.